Hai, cuțu, hai! (în ) este o serial educativ de animație pe calculator bazat pe cartea cu același nume din 1961 de P. D. Eastman, care a fost dezvoltat de Adam Peltzman pentru Netflix.

Coprodus de DreamWorks Animation Television și WildBrain Studios, serialul a avut premiera pe 26 ianuarie 2021. Al doilea sezon a fost lansat pe 7 decembrie 2021. Al treilea sezon a avut premiera pe 19 septembrie 2022.

Premisa 

Serialul se concentrează pe stilurile de viață a doi căței, Tag Barker și Scooch Pooch, în orașul lor canin Dogia.

Distribuție 

 Michela Luci - Tag Barker
 Callum Shoniker - Scooch Pooch
 Katie Griffin - Ma Barker
 Martin Roach - Paw Barker
 Tajja Isen - Cheddar Biscuit
 Lyon Smith - Spike Barker
 Judy Marshank - Grandma Marge Barker
 Patrick McKenna - Grandpaw Mort Barker
 Linda Ballantyne - Lady Lydia
 Joshua Graham - Sam Whippet
 Zarina Rocha - Kit Whiserton
 Deven Mack - Fetcher
 David Berni - Frank
 Gerard McCarthy - Leo
 Anand Rajaram - Beans
 Julie Lemieux - Hattie
 Danny Smith - Yellow
 Paul Buckley, Reno Selmser și Zoe D'Andrea - Barkapellas

Episoade

Referințe

Legături externe 

 
 
 

Netflix
Seriale de comedie
Seriale de animație
Seriale pentru copii
Seriale de televiziune americane
Seriale canadiene